André Paratte (1931-2016), un réalisateur suisse ;
 Henri-Dominique Paratte (1950-), un écrivain, traducteur et animateur culturel de nationalités suisse, française et canadienne, résidant au Canada ;
 Thibault Jacquot-Paratte (1993-), un écrivain et musicien acadien.